La Košarkaška liga Srbije 2017-2018 è la 12ª edizione del massimo campionato serbo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio, per il 4º anno consecutivo, della Stella Rossa Belgrado.

Regular season

Classifica Prva liga

Classifica Superliga

Gruppo A

Gruppo B

Playoff

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP regular season:
MVP playoffs:  Alen Omić, Stella Rossa

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018